Die Fußball-Bayernliga 1978/79 war die erste Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga.

Der Meister der Bayernliga war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen der ESV Ingolstadt-Ringsee mit einem Punkt Vorsprung auf dem 1. FC Amberg erreichte. Zugleich qualifizierte sich Ingolstadt damit auch für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft das Finale gegen Hertha Zehlendorf gewann.

In die untergeordneten Ligen stiegen die SpVgg Büchenbach, der SB DJK Rosenheim sowie der TSV Hirschaid ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der VfB Helmbrechts aus der Staffel Nord, der 1. FC Herzogenaurach aus der Staffel Mitte sowie der TSV Ampfing aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister in die Bayernliga auf, während aus der 2. Bundesliga Süd der FC Augsburg dazu kam.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bayernliga-Meister

Literatur 

1978
Fußballsaison 1978/79